Le birifor du Nord ou malba est une langue oti-volta, du groupe des langues gur, parlée au Sud-Ouest du Burkina Faso dans les provinces de Bougouriba, Ioba, Noumbiel, Poni, également à l'ouest de la Volta Noire. Elle est distincte du birifor du Sud.

Écriture

Bibliographie

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Langue au Burkina Faso
Langue gour
Inventaire de langues